

Баймурзино — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Баймурзино — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Баймурзино — присілок, Мішкинський район, Башкортостан